Günther-Prien-Schule steht für:

 Günther-Prien-Schule (Litzmannstadt), eine ehemalige Oberschule für Jungen in Łódź
 Königin-Carola-Gymnasium, ein ehemaliges Gymnasium in Leipzig